Ґрушас () — литовське прізвище.

 Ґінтарас Ґрушас (*1961) — литовський римо-католицький єпископ.
 Юозас Ґрушас (1901—1986) — литовський письменник, драматург, прозаїк, перекладач, есеїст.

Литовські прізвища